Стенборг () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Стенборг, Карл (1752—1813) — шведский оперный певец, композитор и театральный режиссёр, сын Петтера Стенборга.
 Стенборг, Оке (1926—2010) — шведский шахматист, чемпион Швеции 1956 года.
 Стенборг, Петтер (1719—1781) — шведский актёр и режиссёр.